

Le Tocantins est un État du Brésil.
 Tocantins est une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Le rio Tocantins est un fleuve qui arrose les États de Goiás, du Tocantins, du Maranhão et du Pará.

Homonymie de toponyme